Николай Китаев:
 Китаев, Николай Егорович (1853—1911) — русский горный инженер, тайный советник.
 Китаев, Николай Михайлович (1919—2006) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, старший лейтенант. Герой Советского Союза.
 Китаев, Николай Николаевич (род. 1950) — советский и российский правовед, криминалист, кандидат юридических наук, доцент. 
 Китаев, Николай Трофимович (1917—2000) — подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Китаев, Николай Фёдорович (1916—1993) —  советский хозяйственный, государственный и политический деятель.